Just thank me (album), elpee van countryzanger David Rogers uit 1973
 Just thank me (single), single van David Rogers uit 1973 vanaf dezelfde elpee